Cávado pode ser:

 Cávado - Sub-região estatística portuguesa, parte da Região Norte. 
 Cávado - Rio português.

Desambiguação